Těšovice (okres Sokolov), een Tsjechische gemeente in de regio Karlsbad, en maakt deel uit van het district Sokolov
 Těšovice (okres Prachatice), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen, en maakt deel uit van het district Prachatice